Kapp – rodzina estońskich kompozytorów muzyki poważnej

 Artur Kapp (1878–1952) – estoński kompozytor, ojciec Eugena i stryj Villema
 Eugen Kapp (1908–1996) – estoński kompozytor, syn Artura
 Villem Kapp (1913–1964) – estoński kompozytor, bratanek Artura